Miejscowości w USA:
 Broken Bow – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Broken Bow – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie McCurtain
Gminy w USA:
 Broken Bow (ang. Broken Bow Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer